Slag om Reading (871)
 Slag om Reading (1688)